Diane est originellement le nom français d'une déesse de la mythologie romaine.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (78) Diane est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 La Diane (Zerynthia polyxena) est une espèce de papillons, de la famille des Papilionidés.
 Le Cercopithèque diane (Cercopithecus diana), parfois appelé simplement Diane, est une espèce de singes africains, de la famille des Cercopithecidés.

Médecine 
 Diane-35 est un médicament à base d'éthinylestradiol et d'acétate de cyprotérone, surtout utilisé pour traiter l'acné chez la jeune femme.

Typographie 
 La Diane est une police d'écriture dessinée en 1956 par Roger Excoffon pour la fonderie Olive.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie romaine, Diane est la déesse de la chasse.
 En psychanalyse, le complexe de Diane est un refus de la féminité et de la sexualité.

Culture et société

Cinéma 
 Diane est un film de 1929 d'Erich Waschneck, avec Pierre Blanchar (lieutenant Gatson Mervil) et Henry Victor.
 Diane de Poitiers (Diane) est un film de 1956, avec Lana Turner (Diane) et Ian Wolfe (Lord Tremouille).
  Diane de Poitiers est une mini-série télévisée de 2022, avec Isabelle Adjani.

Édition 
 La Diane est un journal illustré boulangiste (1888-1893).

Jeux vidéo 
 Diane est un personnage du jeu vidéo Metal Gear.

Littérature 
 La Diane française est un recueil de Louis Aragon.

Marine 
 La Diane est une frégate lancée en 1752.
 Plusieurs sous-marins et classes de sous-marins de la marine française ont été baptisés Diane :
 la classe Diane (1916), dont la Diane (Q107) ;
 la classe Diane (1926), dont la Diane (NN4) ;
 la Diane (S642) de 1964, un sous-marin de la classe Daphné.

Musique 
 La diane est une sonnerie militaire jouée pour le réveil.
 Diane est une composition d'Art Pepper.
 Diane est une double compilation de la chanteuse Diane Dufresne, parue en 1991 au Canada et 1998 en France.
 Diane est une double compilation de la chanteuse Diane Dufresne, parue en 1992 en France (à ne pas confondre avec le précédent).

Police et gendarmerie 
 La brigade Diane est une ancienne unité spéciale de la gendarmerie belge.

Sculpture 
 Diane de Versailles (Diane chasseresse) est une sculpture antique actuellement au Louvre.
 Diane (1637) est une statue de Simon Vouet.

Anthroponyme 
Diane est un prénom féminin d'origine antique, notamment porté par :
 Diane de France ou Diane de Valois (1538-1619) ;
 Diane de Poitiers (1499-1566) ;
 Diane d'Orléans (1940-) ;
 Diane Kruger (1976-) ;
 Diane Giorgis (?-?).

Toponyme 

 la Diane, une rivière de Basse-Normandie, affluent du Noireau ;
 Diane-Capelle, une commune de la Moselle (région Grand Est).